Posljednje jugoslavensko prvenstvo u košarci za žene igranom za sezonu 1990./91. je osvojio klub Elemes iz Šibenika.

Prva liga

Ligaški dio

Doigravanje

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. - 1991., wayback arhiva

1990-91